Натуральне число 1122
 1122 рік до нашої ери
 1122 рік нашої ери